

Notes et références 

 .

Veynes - Briançon